Devarim est :
 le nom en hébreu du Livre du Deutéronome, cinquième et dernier Livre du Pentateuque, divisé en sections hebdomadaires de la façon suivante: Devarim, Va'et'hanan, Eikev, Re'eh, Shoftim, Ki Tetze, Ki Tavo, Nitzavim, Vayelekh, Haazinou et Vèzot HaBerakha.
 la première parasha de ce Livre.
 le premier mot de cette parasha.
 Devarim, un film israélien réalisé par Amos Gitaï.